Каустик:

 Каустик — техническое название едких щелочей.
 ОАО «Каустик» — предприятие Стерлитамака.
 АО «Каустик» — предприятие Волгограда.
 Каустик — персонаж компьютерной игры Apex Legends.
 «Каустик» — российская группа.
 «Каустик» —  российский гандбольный клуб из Волгограда.

См. также 
 Каустика
 Энкаустика